Goodyear liga 2003./04. je bilo treće izdanje Jadranske košarkaške lige. Sudjelovalo je 14 klubova iz četiri države, a prvakom je postao Reflex iz Beograda.

Sudionici 
  Banjalučka pivara, Banja Luka
  Široki Hercegtisak, Široki Brijeg
  Split Croatia osiguranje, Split
  Zadar, Zadar
  Cibona VIP, Zagreb
  Zagreb, Zagreb
  Pivovarna Laško, Laško
  Geoplin Slovan, Ljubljana
  Union Olimpija, Ljubljana
  Krka, Novo Mesto
  Lovćen CKB, Cetinje
  Budućnost, Podgorica
  Crvena zvezda, Beograd
  Reflex, Beograd

Rezultati

Ljestvica

Doigravanje 
Final four igran u Zagrebu 16. i 18. travnja 2004.

Izvori 
 ABA liga, arhiv sezona
 kosarka.org, statistički centar 
 sport.hrt.hr, wayback arhiva Goodyear liga 2003./04.

2003-04